Washington může být:

jméno
 viz Washington (jméno)

geografický název
 ve Spojených státech amerických
 Washington (stát) – stát na severozápadě USA 
 některý z 31 okresů (county) pojmenovaných „Washington“
 některá z hor pojmenovaných „Washington“
 jezero Washington
 některé z měst pojmenovaných „Washington“
 Washington, D.C. – hlavní město USA
 Washington (Arkansas)
 Washington (Connecticut)
 Washington (Georgie)
 Washington (Idaho)
 Washington (Illinois)
 Washington (Indiana)
 Washington (Iowa)
 Washington (Kansas)
 Washington (Louisiana)
 Washington (Maine)
 Washington (Massachusetts)
 Washington (Missouri)
 Washington (Nebraska)
 Washington (New Hampshire)
 Washington (New Jersey)
 Washington (New York)
 Washington (Ohio)
 Washington (Oklahoma)
 Washington (Pensylvánie)
 Washington (Severní Karolína)
 Washington (Utah)
 Washington (Vermont)
 Washington (Virginie)
 Washington (Západní Virginie)
 Washington (Wisconsin)
 v Anglii
 Washington (Tyne and Wear)
 Washington (Západní Sussex)
 v Izraeli
 Giv'at Washington – obec a školní komplex
 Washingtonův ostrov – Kiribatský atol Teraina (pojmenován na počest svého objevitele)

jméno sportovního týmu
 Washington Capitals – profesionální americký hokejový klub, hraje NHL
 Washington Capitols – profesionální basketbalový tým hrající NBA v letech 1947–1951
 Washington Nationals – profesionální klub z Major League Baseball
 Washington Redskins – profesionální klub amerického fotbalu, sídlí v hlavním městě USA, Washingtonu
 Washington Wizards – basketbalový tým hrající NBA

název vysoké školy
 Univerzita George Washingtona
 Washington State University – vysoká škola se sídlem ve městě Pullman v americkém státě Washington
 Washingtonova a Leeho univerzita
 Washingtonova kolej
 Washingtonova univerzita v St. Louis
 Washingtonská státní univerzita
 Washingtonská univerzita

jiné významy
 Washington DC (kniha) – román Gore Vidala
 Washington Star – název novinového večerníku vydávaného v oblasti Washingtonu
 SS Washington – luxusní zaoceánská pasažérská loď United States Lines
 Washington Mutual, Inc. – bankovní holdingová společnost, jejíž součástí byla Washington Mutual Savings Bank
 Washington State Ferries – flotila osobních a automobilových trajektů, obsluhuje oblast Pugetova zálivu a souostroví svatého Jana
 Washington – seřazovací nádraží v okrese Most

Externí odkazy